Према попису аустоугарских власти из 1910. године, аустроугарска провинција Босна и Херцеговина је имала 1.898.044 становника.

По занимању 88% становништва се бавило пољопривредом, а остатак углавном трговином.

По вероисповести је било 825.418 српско-православних, 612.137 муслимана, 434.061 римокатолика, 8.136 гркокатолика, 11.868 јевреја и 6.342 протестаната.

Литература 
 Босански гласник; Сарајево 1914.
 http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-NNGU1FYP/891375a1-26c8-4773-b156-8eea431e4f3b/PDF

Види још 
 Босна и Херцеговина (1878—1918)

Аустроугарска
1910.